El término mandrágora (o mandragora), o bien la mandrágora, puede referirse a:

Biología 
 La Mandragora autumnalis, planta perteneciente al género Mandragora;
 La Mandragora officinarum, planta perteneciente al género Mandragora;
 El género Mandragora, planta perteneciente a la familia de las solanáceas;

Artes

Cine y televisión 
 Mandrágora (Alraune) (1928), película de Henrik Galeen.
 Mandrágora (Alraune) (1952), película de Arthur Maria Rabenalt.
 Mandrágora (Mandragora) (1997), película de Wiktor Grodecki.
 La mandrágora (La mandragola) (1965), película de Alberto Lattuada.
 La mandrágora (1997), programa de TV de España.

Literatura 
 La mandrágora (La mandragola) (1518), comedia en prosa de Nicolás Maquiavelo.
 Mandrágola (Mandràgora) (1980), obra poética de Josep Maria Llompart.
 Mandrágora (Alraune) (1911), novela de la escritor alemán Hanns Heinz Ewers.
 Mandrágora (2003), novela de la escritora española Laura Gallego García.
 Grupo La Mandrágora (f. 1938), grupo surrealista poético de Chile.
 Mandrágora, revista surrealista chilena, editado por el grupo homónimo.
 Mandragora (f. 2001), editorial polaca de cómics y manga.
Revista Mandrágora (f. 2015), revista guatemalteca en línea, dedicada a la literatura hispanoamericana actual.
 El sendero de las mandrágoras, novela de Antonio Ancona Albertos

Música 
 La mandrágora (1981), álbum de los cantautores españoles Joaquín Sabina, Javier Krahe y Alberto Pérez.
 Mandrágora (1981-1986), banda mexicana de jazz-rock.
 Mandragora Scream (1997-), banda italiana de metal gótico y ambient.

Mitología 
 Mandrágora, demonio.